РГКП "Государственная концертная организация "Қазақконцерт" Министерства культуры и спорта РК — самая крупная музыкальная организация в Казахстане.

История 
Концертная организация «Қазақконцерт» была создана 25 апреля 1960 года приказом №728 Совета министров Казахской ССР. Первые шаги в становлении «Қазақконцерта» связаны с творческой деятельностью выдающихся артистов, имена которых вписаны золотыми буквами в историю казахстанской культуры. В первоначальный состав «Казахконцерта» входили народные артисты КазССР Р.Багланова, Ж. Елебеков, Ж.Омарова, Ш.Жиенкулова, Г.Галиева, Р.Есимжанова, М.Хамзин, Ж.Каламбаев; позже — С.Тыныштыгулова, А.Ескалиев, С.Шукиров, Г.Талпакова, вокально-инструментальный ансамбль «Дос-Мукасан» и др. известные артисты.

В период с 60-х по 80-е годы XX века на творческой базе «Казахконцерта» были развернуты концертные бригады: «Балбырауын», «Медео», «Әсем әнмен тәтті күй», «Қыздар-ай», «Перне», «Рауан» и ансамбли «Всюду с песней», «Молодость в пути», «Арай», «Жалын», «Дәурен», народный инструментальный ансамбль «Самал» и многие другие.

Их славный путь продолжают известные исполнители современности: Алтынбек Қоразбаев, Роза Рымбаева, Жеңіс Сейдуллаұлы, Мақпал Жүнісова, Айжан Нұрмагамбетова, Батыржан Смаков, Ерлан Рысқали, Димаш Кудайберген, Медет Чотабаев, Азамат Желтыргузов, Мөлдір Әуелбекова и др.  Богатая история и огромный опыт позволили Қазақконцерту стать культурным брендом страны в сфере концертной деятельности. 

В 2016 году «Қазақконцерту» присвоен статус Государственной организации Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Главная цель концертной организации «Қазақконцерт» – популяризация лучших образцов музыкальных произведений, создание высокоидейных, художественно-музыкальных концертных программ, обеспечение общедоступности концертных мероприятий для всех слоев населения и регионов страны, способствование дальнейшему развитию казахстанской культуры. «Қазақконцерт» ведет свою деятельность на базе уникального и самого значимого архитектурного сооружения страны – в Центральном концертном зале «Қазақстан». 

В ГКО «Қазақконцерт» работают лучшие артисты и творческие коллективы страны, которые представляют все жанры творчества: фольклор, классика, эстрада, театр мюзикла. В творческий состав входят Казахский государственный фольклорный ансамбль "Астана сазы", Казахский государственный симфонический оркестр, Государственное трио «Forte trio», Государственный театр мюзикла «Astana Musical», отдел народного творчества "Халық қазынасы", ВИА "Saz&soul», группа "Назар" и др. Концерты и мюзиклы творческих коллективов «Қазақконцерта» всегда собирают широкую зрительскую аудиторию, а программы отличаются жанровым многообразием и высоким профессионализмом исполнителей.

В феврале 2018 года Приказом министра культуры и спорта Республики Казахстан директором Государственной концертной организации «Қазақконцерт» назначен известный композитор, Заслуженный деятель Казахстана  Женис Сейдуллаулы. Творческий потенциал и технические возможности позволяют «Казахконцерту» на высоком уровне проводить важные и  масштабные культурные мероприятия страны. За последние три года концертной организацией реализовано более 300 телевизионных, международных и республиканских проектов. 

18 марта 2020 года в Государственной концертной организации «Казахконцерт» открылся новый Республиканский центр концертно-гастрольной деятельности государственных концертных организаций.

Ссылки 
 
 Объединение «Казахконцерт» на страницах сайта акимата алмалинского района города Алма-Ата (Казахстан)

Памятники истории и культуры местного значения Алма-Аты
Музыка Казахстана
Концертные организации